Agustín Edwards puede referirse a las siguientes personas que han sido propietarios y editores del diario chileno "El Mercurio":

 Agustín Edwards Ossandón (1815-1878), empresario y político.
 Agustín Edwards Ross (1852-1897), empresario y político.
 Agustín Edwards Mac-Clure (1878-1941), diplomático, político, empresario periodístico y economista.
 Agustín Edwards Budge (1899-1957), empresario.
 Agustín Edwards Eastman (1927-2017), empresario y periodista.